Taffa, une rivière autrichienne qui coule dans le land de la Basse-Autriche.

Voir aussi 
 Issifou Taffa Tabiou, le président de la Commission Électorale Nationale Indépendante du Togo dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle du 
 Taffa Tullu, un membre du Conseil de la Fédération éthiopien